

Колледж-Сіті — місто, штат Арканзас
 Колледж-Сіті — переписна місцевість, штат Каліфорнія